697 Galilea
 Galilea (botânica)
 Galilea (La Rioja)

Desambiguação